Соревнования по волейболу на VI летних Азиатских играх проходили с 10 по 19 декабря 1970 года в Бангкоке (Таиланд) с участием 8 мужских и 8 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Японии.

Команды-участницы

Мужчины 
Индонезия, Иран, Кхмерская Республика, Пакистан, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Женщины 
Индонезия, Иран, Кхмерская Республика, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Япония.

Система проведения турнира 
По 8 команд-участниц у мужчин и женщин провели однокруговые турниры, по результатам которых определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины 

 10 декабря: Южная Корея — Иран 3:0; Япония — Кхмерская Республика 3:0; Тайвань — Пакистан 3:0; Индонезия — Таиланд 3:0.
 11 декабря: Тайвань — Кхмерская Республика 3:-; Япония — Пакистан 3:0; Иран — Таиланд 3:1; Южная Корея — Индонезия 3:0.
 12 декабря: Южная Корея — Таиланд 3:0; Япония — Тайвань 3:0; Иран — Индонезия 3:0; Кхмерская Республика — Пакистан 3:0.
 13 декабря: Тайвань — Индонезия 3:0; Япония — Иран 3:0; Южная Корея — Кхмерская Республика 3:-.
 14 декабря: Кхмерская Республика — Таиланд 3:0; Япония — Индонезия 3:0; Южная Корея — Пакистан 3:0.
 15 декабря: Иран — Пакистан 3:1; Южная Корея — Тайвань 3:-; Япония — Таиланд 3:0.
 16 декабря: Тайвань — Таиланд 3:0; Индонезия — Пакистан 3:1; Кхмерская Республика — Иран 3:2.
 18 декабря: Тайвань — Иран 3:0; Кхмерская Республика — Индонезия 3:0.
 19 декабря: Пакистан — Таиланд 3:-; Япония — Южная Корея 3:0 (15:6, 15:4, 15:5).

Женщины 

 10 декабря: Индонезия — Таиланд 3:2; Южная Корея — Иран 3:0; Япония — Кхмерская Республика 3:0; Тайвань — Филиппины 3:0.
 11 декабря: Кхмерская Республика — Тайвань 3:2; Япония — Филиппины 3:0; Иран — Таиланд 3:0; Южная Корея — Индонезия 3:0.
 12 декабря: Кхмерская Республика — Филиппины 3:-; Южная Корея — Таиланд 3:0; Япония — Тайвань 3:0; Иран — Индонезия 3:1.
 13 декабря: Южная Корея — Кхмерская Республика 3:0; Тайвань — Индонезия 3:-; Япония — Иран 3:0.
 14 декабря: Япония — Индонезия 3:0; Южная Корея — Филиппины 3:-; Кхмерская Республика — Таиланд 3:-.
 15 декабря: Япония — Таиланд 3:0; Иран — Филиппины 3:0; Южная Корея — Тайвань 3:-.
 16 декабря: Кхмерская Республика — Иран 3:0; Тайвань — Таиланд 3:-; Филиппины — Индонезия 3:-.
 18 декабря: Кхмерская Республика — Индонезия 3:0; Иран — Тайвань 3:-.
 19 декабря: Филиппины — Таиланд 3:0; Япония — Южная Корея 3:1 (15:4, 15:12, 13:15, 15:9).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Япония: Ёсихидэ Фукао, Кендзи Кимура, Исао Коидзуми, Ясуаки Мицумори, Дзюнго Морита, Юдзо Накамура, Кацутоси Нэкода, Кейити Нумакура, Сейдзи Око, Тэцуо Сато, Кендзи Симаока, Тадаёси Ёкота.

  Южная Корея: Чхин Чжун Тхэк, Чхо Чжэ Хак, Чжон Дон Ки, Ким Чон Хан, Ким Кир Тхэ, Ким Гун Бон, Ким Ён Дэ, Ким Ён Нам, Ли Чхун Пхе, Ли Сон Ку, Ли Ён Кван, У Чхуль У.

  Тайвань: Чэнь Чаншуэй, Чоу Лунсюн, Ху Чунмин, Ху Вэньсюн, Сюй Шуэйшэн, Сунь Часюн, Тан Шаньпэнь, Ван Исян, Ян Каопин.

Женщины 
  Япония: Тосими Фурута, Кэйко Хама, Такако Иида, Тоёко Ивахара, Хироко Дзинноути, Кадзико Китадзима, Матико Кунитимо, Фумиэ Мацусита, Хисако Нагано, Айко Онодзава, Такако Сираи, Эйко Сугавара.

  Южная Корея: Чхве Ток Гён, Чжо Хэ Чжон, Кан Ми Хва, Ким Хэ Сук, Ким Ён Чжа, Ли Ин Сук, Ли Гён Сон, Ли Сун Бок, Су Хан Сук, Су Хён Сук, Ян Чжин Су, Юн Ён Нэ.

  Кхмерская Республика: Чхан Леанг Чхив, Чхау Чхан, Чхоук Ванна, Эап Соданеп, Пао Ёун, Тен Сем, Теп Ким Хенг, Вор Онн.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

1970
1970 год в волейболе